Села:
 Болотня — Київська область, Іванківський район
 Болотня — Львівська область, Львівський район
Річки:
 Болотня — річка в межах Жовківського та Сокальського районів Львівської області, ліва притока Рати
 Болотня — річка в межах Перемишлянського району Львівської області, ліва притока Гнилої Липи
 Болотня — річка в межах Іванківського району Київської області, ліва притока Тетерева

Див. також 
 Болотна